Le mot hafnia est une latinisation de l'ancien norrois .

Sciences et techniques

Biologie 
 Hafnia est un genre de bactéries, de la famille des entérobactéries.

Chimie 
 Hafnia est le nom anglais de l'hafnie, l'oxyde d'hafnium(IV).

Culture et société

Histoire 
 Hafnia est l'ancien nom latin de Copenhague (Danemark).